Nautilus kan avse:

 Nautilus (djur) – ett släkte av bläckfiskar
 Nautilus (filhanterare) – en filhanterare för GNOME-skrivbordsmiljö
 Nautilus (gym) – ett amerikanskt företag
 9769 Nautilus – en asteroid i huvudbältet

Fartyg
 Nautilus (fransk ubåt) – konstruerad av Robert Fulton för första franska republiken
 USS Nautilus (SSN-571) – den första atomubåten
 Nautilus (fiktiv ubåt) – en ubåt i Jules Vernes romaner
 UC3 Nautilus– en hemmabyggd ubåt
 S/S Nautilus – ett finländskt forskningsfartyg, byggt 1903